Don't è un brano musicale scritto da Jerry Leiber e Mike Stoller e pubblicato da Elvis Presley nel 1958.

Tracce
7"/45 rpm
Don't
I Beg of You

Collegamenti esterni